

Biografia 
La famiglia di Yabiku Sensei aveva radici in Gosamaru Seishu (Mo Kokutei in cinese), l'architetto che sposò la figlia del re Sho Shisho e disegnò i castelli di Yamada, Zakimi e Nakagusuku; Yabiku Sensei, infatti, ha un particolare rispetto per il castello Nakagusuku, dove morì Gosamaru in seguito all'assalto perpetrato da Amawari nel 1458, ed è presente il mausoleo dedicato al suo antenato, e sente vivo nel suo cuore il legame tra lui e il suo nobile lignaggio.

Yabiku Sensei iniziò la pratica del karate da bambino, allenandosi per un breve periodo con il padre e lo zio nell'apprendimento degli antichi kata Naifanchi e Paisai, ma ben presto iniziò ad allenarsi nel Gojuryu karate sotto Yusei Tamaki Sensei, cugino della madre (e cugino di Chojun Miyagi Sensei). Nel 1960 iniziò ad allenarsi nello Shorin-ryu Matsumura Seito karate sotto Hohan Soken Sensei, studiò con lui per diciotto anni ricevendo la licenza d'insegnamento di Renshi. Successivamente Yabiku Sensei fondò la propria scuola, in onore al suo maestro, chiamandola Okinawa Shorin-ryu Karate Matsusokan; egli lo ricorda spesso come un uomo dal cuore generoso e da una visione severa della vita, basata sulla dedizione e sulla ferrea disciplina spirituale.

Yabiku Sensei, nel corso della sua vita, ebbe volontà di addestrarsi anche sotto maestri di altri stili, ad esempio approfondì il Pangainoon-ryu/Konan-ryu che aveva iniziato a studiare sotto Seijiro Sakihama quando risiedette con la famiglia ad Osaka, e nel quale successivamente ricevette lo Shihan menkyo 7º Dan da altri maestri di Okinawa, il Shinzan-ryu (antico nome del Kojo-ryu) nel quale ricevette il 10º Dan e lo Shorin-ryu Chibana-Ha nel quale ricevette il 9º Dan.

Nel 1965, infatti, incontrò Tatasumi Kojo (figlio di Yoshitomi Kojo il caposcuola del 湖城流 Kojo-ryu) nella stessa stazione di taxi dove lavorava, e questi lo introdusse brevemente al sistema Hakutsuru di famiglia. L'anno a seguire passò sotto l'addestramento di Shigeru Kojo (figlio di Yoshitomi), iniziando a praticare il sistema Kuninda-di (mano del Villaggio di Kume) di famiglia, si allenò sotto di lui per un anno fino ad essere introdotto a Seiji Irimaji Sensei (l'allora senpai di Y. Kojo) e iniziare ad allenarsi sotto di lui nel Kojo-ryu. Si è allenato sotto Irimaji Sensei per ventiquattro anni, e ricevette il certificato di 7º Dan Kyoshi in seguito ad esame avvenuto sotto la supervisione dello stesso Y. Kojo Sensei. [3] 

Nei primi anni '70 Yabiku Sensei intraprese una ricerca personale sulle radici del karate e del metodo Hakutsuru, che ama molto. Il Hakutsuru-ken deriva dal metodo He-quan del Ch'uan-fa cinese. Yabiku, infatti, iniziò a studiare sotto Kana Kinjo Sensei, dietro presentazione di H. Soken Sensei, che era un grande esperto del metodo del ''Pugno della Gru che Salta'', fino a quando non decise di recarsi in Cina per imparare nuove tecniche e forme, viaggiando ad Hong Kong e Taiwan. La sua ricerca personale dura tuttora, al fine di raggiungere la maggiore conoscenza possibile su tutto ciò che ha influenzato l'antico karate di Okinawa, e preservarne le informazioni nel tempo. Ebbe, negli anni, l'opportunità di allenarsi con diversi maestri di stili diversi come Nakari Takyo, Tsuneyama Moriyuki, Wong Ogan Pyon e Ping Zuhan; è anche un esperto di kobudo di Okinawa (soprattutto lignaggio Matayoshi e Yamanni-ryu), si è allenato sotto T. Nakari, Saburo Kochinda Sensei e T. Mekaru Sensei.

Nel 1993 la Okinawa Karate Association pubblicò un memoriale sui maestri del karate di Okinawa, e un paragrafo venne dedicato a Yabiku Sensei. Più tardi Sensei tenne la famosa dimostrazione del Nepai kata al Uchinanchu Festival ad Okinawa.

Negli anni, Yabiku Sensei ha fondato e diretto altre due associazioni, con lo scopo di preservare e diffondere al di fuori di Okinawa il proprio karate; egli fondò la Okinawa Butoryu Gohokan per diffondere il karate/kobudo antico dei propri antenati (Gosamaru), e la Okinawa Hakutsuruken Hozon Kyokai per diffondere il metodo della Gru Bianca di Okinawa.

Attualmente Yabiku Sensei è gran consigliere del Okinawa Matsusokan Dento Karate Kyokai 冲縄松祖馆伝统空手协会 (che è uno sviluppo della sua scuola Matsusokan), ed è stato direttore del Okinawa Shinzanryu Koshinkan Karate Kobudo Kyokai 冲縄振山流湖真馆空手古武道协会; la prima associazione, capeggiata dal suo rappresentante americano, è stata creata per preservare il karate tradizionale in generale con particolare enfasi per il sistema Shorin-ryu, la seconda era stata fondata da Irimaji Sensei per preservare il Shinzan-ryu karate kobudo e venne ereditata da Yabiku Sensei attraverso certificato di Ni-daime menkyo 10º Dan Hanshi (certificato di successore di seconda generazione) rilasciato appunto da Irimaji Sensei. 

Nel 2018 Yabiku Sensei ha incorporato il metodo Shinzan-ryu all'interno del sistema Matsusokan, chiudendo definitivamente la linea Koshinkan.

Yabiku Sensei ha insegnato spesso alcuni kata o tecniche di Kojo-ryu e Matsumura Seito Shorin-ryu a studenti al di fuori delle sue associazione, sia di Okinawa che stranieri, ad esempio è risaputo che i maestri okinawensi ... (omississ), inviarono i loro figli da Yabiku Sensei per imparare kata e bunkai. Yabiku Sensei, però, non insegna più pubblicamente ormai da molti anni e si limita ad istruire pochi studenti che vanno a fargli visita annualmente al dojo personale presso la sua abitazione; il suo unico studente italiano (Angelo Bonanno) ha ereditato l'intero metodo Shinzan-ryu (Kojo-ryu) ed il Matsumura Seito Shorinryu attraverso licenze d'insegnamento di Kyoshi, prima che lo Shinzan-ryu venisse modificato ulteriormente ed introdotto nel sistema Matsusokan.

Note 
3. Shinzanryu - Introduzione al più antico karate di Ryukyu, di A. Bonanno, Ed. Youcanprint, 2020, ISBN 978-88-31671-87-3.